Ginouvès est un patronyme porté par :

 Ferdinand Ginouvès, compositeur du  ;
 René Ginouvès (), archéologue et historien ; 
 Véronique Ginouvès, enseignante et chercheuse française. 

Homonymie de patronyme